Llano puede referirse a:
 Abreviación científica para el botánico George Albert Llano, 1911-2003.

Lugares de España 

 Llano (Las Rozas de Valdearroyo), localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo, (Cantabria).
 Llano (Luena), localidad del municipio de Luena, (Cantabria).
 Llano (Lugo), aldea española de la parroquia civil de Devesa, municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia. 
 Llano (San Felices de Buelna), localidad del municipio de San Felices de Buelna, (Cantabria).

Lugares de Estados Unidos 
Llano, región en el noroeste de Texas y el este de Nuevo México.
Llano, una pequeña ciudad en el condado de Llano, Texas.
Condado de Llano.

Definiciones